Вотерфорд има више значења:
 Вотерфорд
 Вотерфорд (Конектикат)
 Вотерфорд (Охајо)
 Вотерфорд (Калифорнија)
 Вотерфорд (Њујорк)
 Вотерфорд (Висконсин)
 Вотерфорд (Мичиген)
 Вотерфорд (Пенсилванија)